Le nom de comète Ikeya-Seki peut désigner plusieurs objets :
 C/1965 S1 (Ikeya-Seki), la grande comète de 1965,
 C/1967 Y1 (Ikeya-Seki).